Улкан — топоним:
 Улкан (река) — река в Аяно-Майском районе Хабаровского края.
 Улкан (хутор) — хутор в Аяно-Майском районе Хабаровского края.